Kuula est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1983), rapper et producteur finlandais
Toivo Kuula (1883-1918), compositeur et chef d'orchestre finlandais

Voir aussi
Kuula, chanson de l'artiste estonien Ott Lepland

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois